św. Marek Ewangelista
 św. Marek – papież w 336 r.
 św. Marek Eremita (zm. po 430)
 św. Marek Križ (1580-1619) – kanonik strzygomski, męczennik
 św. Marek Chŏng Ŭi-bae (ok. 1794-1866) – koreański katechista, męczennik
 św. Marek Ji Tianxiang (1834-1900) – męczennik chiński

Miejscowości 
 Święty Marek – przysiółek w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim

Zobacz też  
 Błogosławiony Marek